Yıldırım bezeichnet:
 Yıldırım (Name), türkischer männlicher Vorname und Familienname, auch in der Schreibweise Yildirim
 Yıldırım (Bursa), Kreisstadt in der türkischen Provinz Bursa
 Yıldırım (Diyadin), Dorf in Ostanatolien
 Yıldırım, türkische Bezeichnung für das Dorf Kellia auf Zypern
 Heeresgruppe Yıldırım, militärischer Verband der Osmanischen Armee im Ersten Weltkrieg